Jackson’s Mill Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson’s Mill Covered Bridge (Lancaster County, Pennsylvania), ID-Nr. 80003520
 Jackson’s Mill Covered Bridge (Washington County, Pennsylvania), ID-Nr. 79003830